Bolesław – słowiańskie imię

Osoby 
 Bolesław I Chrobry – władca Polski 992-1025
 Bolesław II Szczodry (Śmiały) – władca Polski 1058-1079
 Bolesław III Krzywousty – władca Polski 1102-1138
 Bolesław Mieszkowic (Kujawski) – książę kujawski 1194-1195
 Bolesław IV Kędzierzawy – książę mazowiecki, książę Polski, zm. 1173
 Bolesław V Wstydliwy – książę małopolski i sandomierski 1226-1279
 Bolesław (Bolko) Wołoszek – książę głogówecki i prudnicki, zm. 1460
 Bolesław Pobożny – książę kaliski i wielkopolski 1239-1279
 Bolesław toszecki (bytomski) – książę toszecki 1303-1328, arcybiskup ostrzyhomski
 Bolesław (Bolek) dobrzyński – książę dobrzyński 1312-1327/1328, łęczycki 1327/1328
 Bolesław oleśnicki – książę oleśnicki 1313-1320/1321, również przejściowo innych księstw śląskich i wielkopolskich
 Bolesław (Bolko) Pierworodny – książę niemodliński 1313-1360/1365 oraz przejściowo książę wieluński, od 1336 na Prudniku
 Bolesław Jerzy II – książę halicko-wołyński 1325-1340
 Bolesław bytomski – książę bytomsko-kozielski 1352-1354/1355
 Bolesław Zapomniany (Mieszkowic) – legendarny syn Mieszka II

Miejscowości w Polsce 

 Bolesław – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Bolesław – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Bolesław – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice

Gminy w Polsce 
 Bolesław – gmina w powiecie dąbrowskim, województwo małopolskie
 Bolesław – gmina w powiecie olkuskim, województwo małopolskie

Pozostałe 
 Dąb Bolesław – najstarszy dąb w Polsce

Zobacz też 

 Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, Bolesław IV, Bolesław V, Gromada Bolesław